Zeuxoides är ett släkte av kräftdjur. Zeuxoides ingår i familjen Tanaidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Tanaider
Zeuxoides